Een fabeldier, zie Ziphius (fabeldier)
 Een geslacht van de spitssnuitdolfijnen, waarvan de enige soort de dolfijn van Cuvier is.
 Ziphius (bedrijf), Vlaams biotechnologisch bedrijf